Luftwaffen-Verdienstkreuz steht für

Luftwaffen-Verdienstkreuz (Spanien)
Luftwaffen-Verdienstkreuz (Griechenland)